Перша сіяна Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кріс Еверт-Ллойд.

Четверта сіяна Івонн Гулагонг Коулі виграла титул, у фіналі перемігши Еверт-Ллойд з рахунком 6–1, 7–6(7–4). Останній гейм у другому сеті став першим тай-брейком в історії змагань в одиночному розряді серед жінок на Вімблдоні, а матч став першим фіналом в одиночному розряді (серед чоловіків і жінок), який завершився тай-брейком.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Трейсі Остін (півфінал)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Івонн Гулагонг Коулі (переможниця)
  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (4 коло)
  Діанне Фромгольтц (4 коло)
  Гана Мандлікова (4 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Грір Стівенс (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (2 коло)
  Сью Баркер (2 коло)
  Андреа Джегер (чвертьфінал)
  Регіна Маршикова (2 коло)
  Сільвія Ганіка (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір